Кілька кораблів ВМС Чилі носили назву Есмеральда (Esmeralda)

 Esmeralda (1791) — іспанський фрегат, захоплений чилійцями під керівництвом Томаса Кокрена у Калао. Перйменований на «Вальдівія» (Valdivia). Корабель зазнав катастрофи 1825 року.
 Esmeralda (1855), паровий корвет, потоплений перуанським броненосцем Уаскар під час Тихоокеанської війни.
 Esmeralda (1883), перший у світі повноцінний захищений крейсер, придбаний Японією у 1894 та перейменований на «Ідзумі»
 Esmeralda (1896), броньований крейсер
 Esmeralda, колишній HMCS Glace Bay (K414), фрегат типу «Рівер», пізніше перейменований на «Baquedano»
 Esmeralda (1946), навчальний вітрильник ВМС Чилі, спущений на воду 1953 року

Кораблі ВМС Чилі
Багатозначні терміни: військова техніка